

Lokalizacje

Austria 
 Bruck am Ziller – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Bruck an der Großglocknerstraße – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Bruck an der Leitha – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Bruck an der Leitha – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Bruck an der Mur – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Bruck an der Mur – stacja kolejowa w Bruck an der Mur
 Bruck an der Mur – dawny powiat 
 Bruck-Mürzzuschlag – powiat w kraj związkowym Styria
 Bruck-Waasen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Bruck – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Bruck in der Oberpfalz – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Szwajcaria 
 Bruck – dawna nazwa gminy Broc

Osoby 
 Birke Bruck – niemiecka aktorka
 Carl Bruck – niemiecki lekarz
 Julius Bruck – niemiecki lekarz
 Jo’aw Bruck – izraelski pływak

Zobacz też 
 Brück
 Brug
 Brugg
 Bruk